It Just Gets Worse () — шестой полноформатный студийный альбом грайндкор-группы Anal Cunt, выпущен в 1999 году на лейбле Earache Records.

Тематика альбома 
Песни в альбоме крайне жестоки, поднимается тема мизогинии («Women — Nature's Punching Bag»), а также тема второй мировой войны («I Sent Concentration Camp Footage To America's Funniest Home Videos», «Hitler Was A Sensitive Man».)

Не обошлось и без оскорбления знаменитостей в песне «Easy E. Got A.I.D.S. From F. Mercury» (Eazy-E получил СПИД от Фредди Меркьюри).

В песне «Tim Is Gay» речь идёт о бывшем барабанщике Anal Cunt, Тиме Морсе.

Об альбоме 
It Just Gets Worse был записан в период с августа 1998 года и августе 1999 года, хотя большая его часть была записана после турне группы в Японии. Гитары и барабаны были записаны на 4 дорожках, вокальные партии были записаны в студии PA, где вокалист Сет Путнам смикшировал записи. Альбом был выпущен после 1999 во время европейского тура Anal Cunt с группой Flächenbrand и стал последним из альбомов группы, выпущенных на Earache.

Список композиций 
 «I Became a Counselor So I Could Tell Rape Victims They Asked for It» — 0:43
 «Easy E Got AIDS from Freddie Mercury» — 0:42
 «I Like Drugs and Child Abuse» — 0:22
 «Laughing While Leonard Peltier Gets Raped in Prison» — 0:41
 «I Convinced You to Beat Your Wife on a Daily Basis» — 0:51
 «I Sent Concentration Camp Footage to America's Funniest Home Videos» — 0:34
 «Rancid Sucks (And The Clash Sucked Too)» — 0:40
 «I Paid J. Howell to Rape You» — 1:44
 «I Pushed Your Wife in Front of the Subway» — 0:46
 «Extreme Noise Terror Are Afraid of Us» — 0:29
 «You Rollerblading Faggot» — 0:31
 «I Sent a Thank You Card to the Guy Who Raped You» — 0:29
 «I Lit Your Baby on Fire» — 1:56
 «Body by Auschwitz» — 1:02
 «I Intentionally Ran Over Your Dog» — 0:30
 «Sweatshops Are Cool» — 0:47
 «Women: Nature’s Punching Bag» — 0:57
 «I Snuck a Retard into a Sperm Bank» — 0:30
 «Your Kid Committed Suicide Because You Suck» — 1:02
 «I Ate Your Horse» — 0:50
 «Hitler Was a Sensitive Man» — 0:49
 «You Robbed a Sperm Bank Because You’re a Cum Guzzling Fag» — 0:28
 «I Made Your Kid Get AIDS So You Could Watch It Die» — 0:53
 «I Fucked Your Wife» — 0:40
 «Into the Oven» — 1:42
 «I Gave NAMBLA Pictures of Your Kid» — 0:52
 «The Only Reason Men Talk to You Is Because They Want to Get Laid, You Stupid Fucking Cunt» — 1:02
 «I Made Fun of You Because Your Kid Just Died» — 0:28
 «Domestic Violence Is Really, Really, Really Funny» — 0:42
 «Dictators Are Cool» — 0:35
 «Deadbeat Dads Are Cool» — 0:43
 «I’m Really Excited About the Upcoming David Buskin Concert» — 0:45
 «Being Ignorant Is Awesome» — 1:03
 «You’re Pregnant, So I Kicked You in the Stomach» — 0:28
 «Chris Barnes Is a Pussy» — 1:04
 «Tim Is Gay» — 1:30
 «BT/A.C.» — 0:41
 «I Sold Your Dog to a Chinese Restaurant» — 0:49
 «I Got an Office Job for the Sole Purpose of Sexually Harassing Women» — 0:58

Песни 
«Your Kid Committed Suicide Because You Suck» () изначально называлась «Connor Clapton Committed Suicide Because His Father Sucks» (), но была переименована по цензурным соображениям.

Песня «Chris Barnes Is a Pussy» основана на инциденте, когда Путнам напал на роуди группы Six Feet Under, а вокалист группы Крис Барнс после драки с фронтменом убежал в автобус.

Участники записи 
 Сет Путнам — вокал
 Джош Мартин — гитара
 Наэт Линахэн — ударные, бэк-вокал (39)

Приглашённые участники 
 Choke (Slapshot) — бэк-вокал (1-3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 21-24, 26-29, 31, 34, 36)
 Гестапо Anal Cunt — бэк-вокал (5, 21, 35, 36)
 Билл Т.Миллер — бэк-вокал
 Шон Линахэн — обложка

Примечания 

Альбомы Anal Cunt
Альбомы Earache Records